European Super Touring Cup 2000 – pierwsza edycja europejskiej serii samochodów turystycznych od czasu jej likwidacji w 1988 roku. Powstała w głównej mierze przez zmianę włoskiego cyklu Superturismo na europejski. Na 10 rozegranych rund aż 6 odbyło się we Włoszech, również stawka kierowców składała się w głównym stopniu z Włochów.

Tytuł mistrzowski zdobył Fabrizio Giovanardi, kierowca Alfy Romeo 156.

Lista startowa

Kalendarz

Wyniki i klasyfikacja

Kierowcy

Zespoły 

European Touring Car Championship
2000 w sportach motorowych
2000 we Włoszech
2000 w Austrii
2000 na Węgrzech
2000 w Czechach
2000 w Słowenii